Курзель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Курзель, Джастин (род. 1974) — австралийский кинорежиссёр и сценарист.
 Курзель, Джед (род. 1976) — австралийский певец, автор песен, гитарист и кинокомпозитор.